

Patronyme 

 Edmond de Sélys Longchamps (1813-1900), naturaliste et homme d'État belge ;
 Gérard de Sélys (1944-2020), journaliste belge ;
 Élodie de Sélys (née en 1979), journaliste belge.

Voir aussi

Notes et références

Notes

Références